Кладзаны () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1391 году.

В селе есть протестантский костел с 1812 года в стиле классицизма, перестроенный в 1950 году.

Население 
В селе проживает 527 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 99,16 %
 русины — 0,34 %
 венгры — 0,34 %
 чехи — 0,17 %

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 протестанты — 75,00 %
 римо-католики — 14,77 % 
 греко-католики — 2,35 %
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной конфессии — 2,52 %

Примечания 

Населённые пункты Словакии